Schijen steht für folgende Berge in der Schweiz:

 Schijen (Glarner Alpen), 2849 m, im Kanton Uri
 Schijen (Gotthardmassiv), 2579 m, im Kanton Uri
 Schijen (Schwyzer Alpen, 2608 m), in den Kantonen Schwyz, Uri und Glarus
 Schijen (Schwyzer Alpen, 2259 m), im Kanton Glarus
 Gross Schijen (Glarner Alpen), 2785 m, im Kanton Uri
 Gross Schijen (Schwyzer Voralpen), 1571 m, im Kanton Schwyz
 Chli Schijen (Glarner Alpen, 2605 m), im Kanton Uri
 Chli Schijen (Glarner Alpen, 2014 m), im Kanton Glarus
 Chli Schijen (Schwyzer Voralpen), 1556 m, im Kanton Schwyz

Berge im Göschenertal:

 Bergseeschijen, 2820 m
 Hochschijen, 2633 m
 Gandschijen, 2389 m
 Vorder Feldschijen, 2961 m
 Hinter Feldschijen, 3020 m

Siehe auch:

 Salbitschijen, 2981 m, Berg in den Urner Alpen, Kanton Uri
 Schijenstock, 2888 m, Berg in den Glarner Alpen, Kanton Uri, siehe Rienzenstock
 Scheienfluh (Schijenflue), 2625 m, Berg im Rätikon, Österreich/Schweiz